Новоуфимская — топоним.

Населённые пункты 

 Новоуфимская — деревня в Аромашевском районе Тюменской области

Железнодорожные станции 

 Новоуфимская — грузовая станция Башкирского региона Куйбышевской железной дороги

См. также 

 Новоуфимский
 Новоуфимск
 Новоуфимка
 Новоуфимская улица